Bloutrein of Blue Train, een treinverbinding in Zuid-Afrika
 Blue Train (single), een single van de Japanse rockformatie Asian Kung-Fu Generation
 Calais-Méditerranée Express, in Groot Brittannië bekend als Blue Train, een treinverbinding in Frankrijk